Rose Hill Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rose Hill Farm (Frederick County, Virginia), ID-Nr. 97000149
 Rose Hill Farm (Loudoun County, Virginia), ID-Nr. 94000986
 Rose Hill Farm (West Virginia), ID-Nr. 90000716